

Cinema
Segreti (Secrets) – film del 1933 diretto da Frank Borzage
Segreti (A Thousand Acres) – film del 1997 diretto da Jocelyn Moorhouse

Letteratura
Segreti (Public Secrets) – romanzo di Nora Roberts del 1990, pubblicato nelle collane I nuovi bestsellers e I nuovi bestsellers Special
Segreti (Secrets) – romanzo di Jacqueline Wilson del 2003
I Segreti – testo alchemico di Abu Bakr Mohammad Ibn Zakariyya al-Razi (864-930)
Segreti (Seizure) – romanzo del 2011 dell'antropologa forense Kathy Reichs

Musica
Segreti – canzone di Giorgia Fiorio del 1982, facente parte della colonna sonora del film Sapore di mare
Segreti – canzone di Antonello Venditti del 1986, facente parte dell'album Venditti e segreti
Segreti – album di Natale Galletta del 1991
I Segreti – gruppo musicale pop italiano

Televisione
 Segreti (Lace) – miniserie TV in due parti del 1984 diretto da William Hale
Segreti (Suspectes) – miniserie televisiva francese del 2007

Pagine correlate 
 Segreto